Wilhelm Gerhards ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Gerhards (Bildhauer) (1935–2001), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Josef Gerhards (* 1943), deutscher Schriftsteller und Journalist